Добрятино (тж. Багоновка) — деревня в Меленковском районе Владимирской области. Входит в состав Бутылицкого сельского поселения с центром в селе Бутылицы.

Географическое положение 
Деревня Добрятино находится у границы Меленковского и Гусь-Хрустального районов, на полпути между селом Бутылицы и посёлком Добрятино. Близ деревни протекает река Варюха, левый приток Ушны.

История 

Деревня Добрятино Меленковского уезда Владимирской губернии была основана помещиком Добрятой. На карте Владимирской губернии 1865 года отмечена как деревня Добрятина. Добрятино входило в приход села Бутылицы. Приход состоял из самого села Бутылицы, сельца Кузьмина, и деревень: Вичкина, Ново-Николаевской, Максимова, Дубровки, Добрятина и Кошкина. По клировым ведомостям 1897 года в приходе числилось 2512 душ мужского пола и 2595 женского. В начале XX века в 5 км западнее деревни был основан посёлок Добрятино.

Население

Транспорт 
В 1,5 км от деревни находится о.п. Максимовский Муромского отделения Горьковской железной дороги.

Примечания

Литература 
 Добронравов В. «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии», Владимир, 1897 г. Выпуск четвертый. Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды.

Ссылки 
 

Населённые пункты Меленковского района